Zweiter Offizier bezeichnet

 in der Handelsschifffahrt den zweiten Nautischen Offizier
 in der zivilen Luftfahrt den dritten Piloten auf Langstreckenflügen sowie bei manchen Fluggesellschaften einen Piloten in Ausbildung, siehe Erster Offizier (Luftfahrt)